GML:
 GML — код аэропорта Гостомель по классификации IATA.
 GML () — язык разметки, разработанный IBM; послужил основой для SGML.
 GML () — язык географической разметки, разрабатываемый Open GIS Consortium.
 GML () — ASCII-формат для описания графов.
 GML () — скриптовый язык встроенный в конструктор игр Game Maker.
 GML () — расширение к языку PostScript для разработки геометрических моделей.
 GML — компания Group MENATEP Limited.